Волтон Гоггінс (* 1971) — американський актор і продюсер.
 Гоггінс Девід (* 1975) — американський ультрамарафонець, ветеран спецназу морської піхоти SEAL.
 Пол Гоггінс (1953—2014) — британський лейбористський політик, державний міністр у справах Північної Ірландії (2007—2010).
 Родні Гоггінс (* 1978) — ірландський професійний гравець у снукер.